Mensen met deze naam zijn heel intelligent en aardig. De naam Aïcha is een Arabische meisjesnaam met als betekenis 'levend'.